Koller (Burg-Reuland), plaats in België
 Brigitte Häberli-Koller (1958), Zwitsers politica
 Arnold Koller (1933), Zwitsers politicus
 Broncia Koller-Pinell (1863–1934), Oostenrijks kunstenares
 Dagmar Koller (1939), Oostenrijks zangeres, danseres en actrice
 Daphne Koller (1968), Israëlisch-Amerikaans professor
 Jan Koller (1973), Tsjechisch voetballer
 Johann Koller (1955–2021), Oostenrijks componist en dirigent
 Karl Koller (1929–2009), Oostenrijks voetballer
 Marcel Koller (1993), Zwitsers voetballer en voetbaltrainer
 Nicole Koller (1997), Zwitsers wielrenster, veldrijdster en mountainbikester